Roger I de Montgommery o de Montgomery o de Montgomerie (? - 1066), vescomte d'Hiémois a Normandie
 Roger II de Montgommery (vers 1030 - 1094), vescomte d'Hiémois, senyor d'Alençon, primer comte de Shrewsbury, conseller de Guillem el Conqueridor